Постріл — виліт кулі або снаряда з каналу ствола вогнепальної зброї, спричинений вибухом порохового заряду, а також викликаний ним звук
 Затяжний постріл — затримка пострілу з вогнепальної зброї або артилерійської гармати після спрацьовування спускового механізму
 Передчасний постріл — вибух боєприпасів через високу температуру навколишнього середовища
 Артилерійський постріл — комплект елементів артилерійських боєприпасів для одного пострілу (снаряд, пороховий заряд, засіб займання заряду, допоміжні елементи)
 Гранатометний постріл — боєприпас, що вистрілюється за допомогою гранатометів
 БПМ-97 «Постріл» — російський легкоброньований бронеавтомобіль
 «Постріл» — повість О. С. Пушкіна з циклу «Повісті Бєлкіна»
 «Постріл» — повість (роман) А. Н. Рибакова, продовження книжок «Кортик» і «Бронзовий птах»

 «Постріл» — італійський історичний драматичний фільм 1942 року.
 «Постріл» — радянський художній фільм-драма 1966 року.

Див. також 
 Вистріл — елемент рангоуту
 Простріл — сильний біль у спині, люмбаго